Ледовый поход:
 Ледовый поход Балтийского флота из Ревеля в Гельсингфорс и затем в Кронштадт в 1918 году.
 Ледовый поход Балтийского флота для участия в осаде Выборга в 1710 году.
 Ледовый поход — отступление XI армии РККА через заснеженные степи к Астрахани в 1918 году.

См. также 
 Ледяной поход